Ревильяррус () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Население — 462 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса